Мазамитла има више значења:

 Општина Мазамитла (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Мазамитла (Мазамитла, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику